

Aziende 

 Gilardoni Spa (1947) – azienda che opera nel settore dei raggi X

Persone 
 Amilcare Gilardoni (1906-1983) – allenatore sportivo,
 Arturo Gilardoni (1905-1987) – radiologo e ingegnere
 Daniele Gilardoni (1976) – canottiere italiano,
 Domenico Gilardoni (1798-1831) – librettista italiano, 
 Glauco Gilardoni (1940-2005) – calciatore italiano,
 Marina Gilardoni (1987) – keletonista ed ex bobbista svizzera,
 Pietro Gilardoni (1763-1839) – architetto e incisore italiano,
 Virgilio Gilardoni  (1916-1989) – docente e storico,

Palazzi 
 Palazzo Gilardoni sede del comune di Busto Arsizio